Melissa může být:

 Melissa – ženské křestní jméno
 Melissa – odborný název pro rod rostlin meduňka
 Melissa (album) – název prvního alba dánské skupiny Mercyful Fate
 Melissa (počítačový virus)

Externí odkazy